Гермаш Денис Костянтинович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гермаш Людмила Павлівна (1947—2013) — український фізик і педагог, доктор технічних наук, професор.

Див. також 
 Гармаш